Piber steht für:
 Piber (Adelsgeschlecht), österreichisches Adelsgeschlecht auf Schloss Piber
 Piber (Geschlecht im Mühlviertel), oberösterreichische Familie des 13. und 14. Jahrhunderts mit Sitz auf Burg Piberstein
 Bundesgestüt Piber, österreichisches Pferdegestüt

Orte:
 Piber (Gemeinde Wagrain), Ortsteil von Wagrain, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg
 Piber (Gemeinde Grafendorf), Ortsteil in Grafendorf bei Hartberg, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark
 Piber (Gemeinde Köflach), Ortschaft von Köflach, Bezirk Voitsberg, Steiermark